Горбок:

 Горбок — село в Иршавском районе Закарпатской области Украины.
 Горбок, Сергей Валерьевич (род. 1982) — белорусский и российский гандболист, мастер спорта международного класса.